Драфт БАА 1949 года — третий ежегодный драфт Баскетбольной ассоциации Америки (БАА), которая позже стала Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА). Драфт был проведён 21 марта 1949 года в преддверии сезона 1949/50. На этом драфте 11 команд БАА, а также новосозданный клуб «Индианаполис Олимпианс», по очереди выбирали баскетболистов-любителей из университетов и колледжей США. Драфт состоял из 8 раундов, которым предшествовали территориальные выборы. Всего на нём было выбрано 75 баскетболистов. Этот драфт стал последним в истории БАА, которая в августе 1949 года объединилась с Национальной баскетбольной лигой сформировав Национальную баскетбольную ассоциацию.

Хоуи Шэннон из университета штата Канзас был выбран под общим первым номером драфта клубом «Провиденс Стимроллерс», однако еще до начала первого раунда Эд Маколи и Верн Миккелсен были выбраны как территориальный выбор клубами «Сент-Луис Бомберс» и «Миннеаполис Лейкерс» соответственно. Три игрока из этого драфта, Маколи, Миккельсен и Дик Макгуайр, были введены в Баскетбольный Зал славы.

Драфт

Другие выборы 
В список включены игроки, выбранные на драфт и сыгравшие хотя бы одну игру в БАА/НБА.

Примечания

Ссылки 
 NBA.com
 NBA.com: NBA Draft History

Драфты НБА